Рави́ль Хаса́нович Ряза́пов (23 апреля 1948, Петропавловск — 28 августа 2021) — советский, казахстанский ; заслуженный агроном, почётный гражданин города Петропавловска (2000), имам.

Биография 
Равиль Хасанович Рязапов родился 23 апреля 1948 года в Петропавловске. В школьные годы занимался в кружке юннатов под руководством биолога К. П. Кирьяковой. Работал на мясоконсервном комбинате (ноябрь 1963 — январь 1965), на заводе им. Куйбышева (февраль — июнь 1965) Петропавловска рабочим. С июня 1965 по ноябрь 1971 — мастер по озеленению Петропавловского мясоконсервного комбината, с ноября 1973 по апрель 1974 — рабочий оранжереи Петропавловска.

В 1974 году окончил Омский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном плодоовощеводства»; в 1974—1998 годы работал в оранжерее Петропавловска (агроном, с января 1983 — старший агроном, с июня 1991 — ведущий агроном). За эти годы создал, по существу, малый ботанический сад на 17 гектарах.

В советское время был членом главного выставочного комитета ВДНХ, благодаря чему из разных стран привозил новые ценные экспонаты для ботанического сада.

В 1990-е годы сохранил (в том числе за счёт личных средств) ботанический сад и уникальные растения. В настоящее время ботанический сад в Петропавловске является крупнейшим в Казахстане, в его коллекции 2875 видов растений.

С мая 1998 по декабрь 2009 года — руководитель экоцентра «Табиғат балалары» (), в котором студентам и школьникам предоставлена возможность непосредственных наблюдений зелёного мира и животных. С декабря 2009 по 2012 год — директор ГККП «Қызылжар оранжереясы» (Петропавловск). Его увольнение с должности директора ботанического сада «Қызылжар оранжереясы» в 2012 году вызвало большой общественный резонанс.

Был одним из инициаторов создания зелёного кольца вокруг Петропавловска, а также создателем самого экзотического зимнего сада в Казахстане.

В 2017 году приглашён на должность научного консультанта в Ботаническом саду Астаны для оказания методической помощи по созданию разных климатических зон.

Избирался депутатом Петропавловского городского совета, общественным руководителем совета агрономов города, членом совета общества охраны природы. Входил в состав правления татаро-башкирского культурного центра, является одним из инициаторов культурного возрождения татаро-башкирской диаспоры. Являлся председателем Правления общины мусульман и имамом мечети «Дин-Мухаммад».

Умер 28 августа 2021 года .

Семья 
Супруга — Залия Хамитовна Рязапова

Сын — Артур, директор КГП «Қызылжар оранжереясы».

Сын — Амир

Дочь — Азалия

Научная деятельность 
Кандидат сельскохозяйственных наук. Профессор биологии СКГУ им. М.Козыбаева (с 2002).

Награды и признание 
 Заслуженный агроном (1990).
 Отличник образования (1997).
 звание «Почётный гражданин города Петропавловска» (28.6.2000).
 диплом «За высокое профессиональное мастерство и работу на благо страны» и орден в виде Георгиевского креста с надписью на лицевой стороне «Лучшие люди» с внесением в международную энциклопедию «Лучшие люди» (2016).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Заслуженные агрономы Казахской ССР
Почётные граждане Петропавловска
Имамы мечетей по алфавиту
Имамы Казахстана